Daron, série télévisée française (2023) ;
 Daron Malakian, chanteur arménien.

Voir aussi
 La Daronne,  roman de Hannelore Cayre (2017) ; 
 La Daronne, film français inspiré du roman.